Lavandeira (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Lavandeira (Carrazeda de Ansiães), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães